

Wydarzenia 

 koniec władzy "Trzydziestu Tyranów" w Atenach i restauracja ustroju demokratycznego